Чемпионат Кирибати по футболу или Национальный Чемпионат () — турнир среди профессиональных футбольных клубов Кирибати, разыгрываемый с 1984 года.

Клубы в сезон 2014

Группа А 
 Абаианг
 Бутаритари
 Макин
 Маракеи
 Северная Тарава

Группа B 
 Аранука
 Городской муниципалитет Бетио
 Куриа
 Маиана
 Городской муниципалитет Таравы

Группа C 
 Абемама
 Банаба
 Ноноути
 Онотоа
 Северная Табитеуэа

Группа D 
 Арораэ
 Беру
 Никунау
 Южная Табитеуэа
 Тамана

Группа E 
 Остров Рождества
 Табуаэран
 Тераина

Чемпионы 
Результаты финальных матчей:

Достижения по клубам

Примечания

Ссылки 

Футбол на Кирибати
Кирибати